Langer Stein steht für Menhire:
 Menhir von Berga in Berga (Kyffhäuser), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Langer Stein (Drehlitz) in Drehlitz (Petersberg), Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Menhir von Eilsleben in Eilsleben, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Langer Stein (Flonheim) in Flonheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Menhir von Hackpfüffel in Hackpfüffel (Brücken-Hackpfüffel), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Langer Stein (Harburger Hügelland), Erhebung bei Vahrendorf (Rosengarten), Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Langer Stein (Langenstein) in Langenstein (Kirchhain), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Langer Stein (Rittersheim) in Rittersheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Langenstein (Waldshut-Tiengen) in Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Langer Stein (Hecklingen), liegender Menhir im Salzlandkreis

Der Lange Stein steht für Menhire:
 Menhir von Büchel in Büchel, Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Der Lange Stein (Einselthum) im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Der Lange Stein (Essenheim) in Essenheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Menhir von Ettersburg in Ettersburg, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Menhir von Feldengel in Feldengel, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Menhir von Freinsheim in Freinsheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Der Lange Stein (Gonbach) in Gonbach, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Der Lange Stein (Nackenheim) in Nackenheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Der Lange Stein (Obermoschel) in Obermoschel, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Der Lange Stein (Ober-Saulheim) in Ober-Saulheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Der Lange Stein (Pirmasens) in Pirmasens, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Menhir von Saubach in Saubach, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Menhir von Schatthausen in Schatthausen (Wiesloch), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Der Lange Stein (Schauernheim) in Schauernheim (Dannstadt-Schauernheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Der Lange Stein (Schönberg) in Schönberg, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Naturdenkmal Lange Steine südwestlich der Stoppelsbergkuppe, Haunetal, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Kleindenkmal Langer Stein
 Langenstein
 Long Stone
 Pierre Longue